Billinghurst ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Billinghurst (1818–1865), US-amerikanischer Politiker
 Guillermo Billinghurst (1851–1915), peruanischer Politiker
 Rosa May Billinghurst (1875–1953), englische Frauenrechtlerin
 Susana Ferrari Billinghurst (1875–1953), argentinische Pilotin

Billinghurst bezeichnet außerdem:

 Billinghurst (Buenos Aires), eine Stadt in Argentinien